Га́рпер або Ха́рпер ():

Ім'я 

 Гарпер Лі — американська письменниця та публіцистка, найвідоміша завдяки її роману «Убити пересмішника»

Прізвище 

 Валері Гарпер (, 1939—2019) — американська актриса, лауреат чотирьох премій «Еммі» та «Золотого глобуса».
 Дерек Гарпер (,  1961) — американський баскетболіст, захисник.
 Джо Гарпер (, 1948) — шотландський футболіст.
 Ділліон Гарпер (; 1991) — американська порноакторка і модель ню.
 Дон Гарпер (; 1984) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2008).
 Іда Гастед Гарпер (; 1851—1931) — американська письменниця, журналістка, колумністка і суфражистка.
 Марк Гарпер (; 1970) — британський політик-консерватор.
 Рон Гарпер (; 1964) — колишній американський професійний баскетболіст, грав в Національній баскетбольній асоціації.
 Стів Гарпер (; 1975) — англійський футболіст, воротар клубу «Ньюкасл Юнайтед».
 Стівен Гарпер (; 1959) — 22-й прем'єр-міністр Канади і лідер Консервативної партії Канади.
 Тед Гарпер (, 1901—1959) — англійський футболіст.
 Террі Гарпер (; 1940) — канадський хокеїст.

Топонім

Гарпер () — місто в Ліберії. Розташоване на південному сході країни, на мисі Пальмас.

Гарпер — перевал (962 м) в Південний Альпах, у регіоні Вест-Кост, на території Ннаціонального парку Артурс-Пасс.

Гарпер (округ)
 Гарпер — місто, штат Айова
 Гарпер — місто, штат Канзас
 Гарпер — переписна місцевість, штат Орегон
 Гарпер — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 16254 Гарпер (16254 Harper) — астероїд головного поясу, відкритий 29 квітня 2000 року.